Die Pepsideild 2011 war die 100. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga und die 3. Saison unter dem Namen Pepsideild. Die Spielzeit begann im Mai 2011 und endete im September 2011.

Modus 
Die zwölf Teams der Liga spielten in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Die zwei Letztplatzierten mussten absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
In der Kreuztabelle sind alle Ergebnisse der Spielzeit 2011 der Mannschaften gegeneinander enthalten. Die Heimmannschaften stehen in der linken Spalte, die Auswärtsmannschaften befinden sich in der ersten Zeile.

Weblinks 
 Isländischer Fußballverband

Fußballsaison 2011
2011